Dans la généalogie de la famille Bach, 8 musiciens ont porté le prénom Johann Christoph :
 Johann Christoph Bach I (1642-1703)
 Johann Christoph Bach II (1645-1693), frère jumeau de Johann Ambrosius Bach, donc oncle de Johann Sebastian Bach
 Johann Christoph Bach III (1671-1721), frère aîné de Johann Sebastian Bach
 Johann Christoph Bach IV (1673-1727)
 Johann Christoph Bach V (*1676)
 Johann Christoph Bach VI (1685-1740)
 Johann Christoph Bach VII (1689-1740)
 Johann Christoph Bach VIII (1702-1756)

Voir aussi 
 Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795), neuvième fils de Johann Sebastian Bach.

Famille Bach